« Observer » qui signifie regarder avec attention ou encore suivre une règle.

En anglais, « observer » est un nom commun qui signifie « observateur ».

Le mot peut désigner plusieurs choses.

Médias 
The Observer, journal britannique.
The Texas Observer, magazine politique américain.
The New York Observer, journal américain remplacé par le site Observer.com.

Fiction 
Observer, un jeu vidéo sorti en 2017.

Informatique 
Observer, le patron de conception observateur.

Autres 
 

Homonymie de titre